Die Saison 2001/02 war die zwölfte Austragung der slowenischen Eishockeyliga nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens von Jugoslawien. Sie wurde mit acht Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger und auch neuer Meister war der HDD Olimpija Ljubljana.

Teilnehmerfeld und Modus 
Teilnehmerfeld und Modus blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Gespielt wurde erneut eine einfache Hin- und Rückrunde im Grunddurchgang. Die vier bestplatzierten Teams erhielten Bonuspunkte und spielten das Seeding für die Playoffs aus, die in Form von Finale und Spiel um Rang drei ausgetragen wurden. Die Teams auf den Rängen fünf bis acht spielten sich in einer einfachen Hin- und Rückrunde die endgültige Platzierung aus.

Grunddurchgang

Playoffs

Finalrunde

Finale 
 11. März 2003, HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
 13. März 2003, HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
 16. März 2003, HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
 18. März 2003, HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 3:4 n. V. (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
 20. März 2003, HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 7:2 (2:0, 3:2, 2:0)

Serie um Platz drei 
 22. März 2003, HK Slavija Ljubljana – HK Bled: 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
 25. März 2003, HK Slavija Ljubljana – HK Bled: 9:1 (2:1, 6:0, 1:0)
 28. März 2003, HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
 31. März 2003, HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Serie um Platz fünf 
Die letzte Begegnung zwischen der Zweitmannschaft des HDD Ljubljana und dem HK Kranjska Gora wurde nicht mehr ausgetragen.

Topscorer

Kader des slowenischen Meisters

Weblinks 
 

2002/2003
Eishockeysaison 2002/03